Певъю — топоним в России.

 Певъю — посёлок в Усть-Вымском районе Республики Коми в составе сельского поселения Вежайка.
 Певъю — река в России, протекает по Республике Коми.
 Певъю — станция Сосногорского отделения Северной железной дороги.